Zedtwitz steht für:
 Zedtwitz, fränkisches und böhmisches Adelsgeschlecht
 Zedtwitz (Feilitzsch), Ortsteil der Gemeinde Feilitzsch

Zedwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph von Zedtwitz (1502–1575), markgräflicher Hauptmann in Hof
 Curt von Zedtwitz (1851–1896), deutscher Diplomat
 Heinrich Rudolf von Zedtwitz (1819–1901), königlich preußischer Generalmajor
 Franz Zedtwitz (1906–1942), deutscher Zoologe und Schriftsteller
 Joachim von Zedtwitz (1910–2001), deutsch-schweizerischer Arzt, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Gerechter unter den Völkern
 Johann Franz Anton von Zedtwitz (1713–1784), böhmischer General
 Ludwig Friedrich Ferdinand von Zedtwitz (1777–1860), deutscher Politiker, sächsischer Landtagsabgeordneter
 Paul Zedtwitz (1911–1996), österreichischer Botschafter
 Waldemar von Zedtwitz (1896–1984), deutsch-amerikanischer Bridgespieler